Příjmení Odehnal nosí více významných osobností:

 Antonín Odehnal (1878–1957) – český sochař a medailér
 Antonín Odehnal (grafik) (1931–2017) – český grafik a malíř
 Evžen Odehnal (1929–1995) – československý zápasník, šestinásobný mistr Československa
 František Odehnal (1914–1981) – český voják
 Ivana Odehnalová (* 1986) – česká divadelní herečka
 Ivo Odehnal (* 1936) – český spisovatel a básník
 Kamil Odehnal (1925–2010) – československý zápasník, ligový a reprezentační trenér
 Lubomír Odehnal (* 1959) – bývalý český fotbalista, záložník
 Milan Odehnal (1932–1988) – významný český fyzik